A 2016-os London nagydíjakat július 2-án és július 3-án, a 2015–2016-os Formula–E bajnokság kilencedik és tizedik futamaként rendezték meg. Az első versenyen a pole-pozíciót Nicolas Prost szerezte meg, és a versenyen is ő diadalmaskodott. A második versenyen a pole-pozíciót Sébastien Buemi szerezte meg, a futamot pedig Nicolas Prost nyerte meg.

1. futam

Megjegyzés:
 - +3 pont a pole-pozícióért
 - +2 pont a leggyorsabb körért

2. futam

Megjegyzés:
 - +3 pont a pole-pozícióért
 - +2 pont a leggyorsabb körért

További információk 

Formula-E nagydíjak